FBR steht für:
 Fachbereich
 Fast breeding reaktor, ein Kernreaktor
 FBR Open, ein Golfturnier
 Fort Bridger, IATA-Code des Flughafens in Wyoming, USA
 Frankfurt Business Radio, ein privater Wirtschafts- und Nachrichtensender
 Fraubrunnen, ein Schweizer Bahnhof
 Fueled by Ramen, ein US-amerikanisches Musiklabel

Fbr steht für:
 Fabrikat
 Februar
 Frachtbrief

FBR